Franciaország
Saint-Marc, település Cantal megyében

 Haiti
Saint-Marc, település Artibonite megyében